Забирова — женская форма казахской и татарской фамилии Забиров.

Известные носители 
 Забирова, Зульфия Хасановна (род. 1973) — российская и казахстанская велосипедистка.
 Забирова, Толкын Тохтаубаевна (род. 1970) — казахстанская певица.